O córrego Água Branca é um curso de água do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Agua Branca
Agua Branca